Для старшей серии GP2, смотрите GP2 в сезоне 2016.

Сезон 2016 — седьмой сезон GP3, серии поддержки GP2. В этом сезоне впервые будет использовано новое шасси GP3/16.

Команды и пилоты 

В связи с уменьшением команд разрешено выставлять на старт по четыре машины от каждой команды

Результаты тестов

Календарь 

Календарь был анонсирован 4 марта 2016 года.

Результаты

Положения в чемпионате

Личный зачет

Командный зачет 

В связи с тем, что некоторые команды могут выставить только три машины, в зачет чемпионата командам идут три лучших результата на каждой гонке.

Примечания

Ссылки 
 

2016 год в автоспорте
Сезоны GP3